Кріста Еріка Косонен (; рід. 28 травня 1983, Еспоо, Фінляндія) — фінська акторка, удостоєна в 2015 році титулу кращої акторки на кінофестивалі в Шанхаї за роль Олени у фільмі «Kätilö».
У 2009 році Косонен отримала ступінь магістра (драматичне мистецтво) в Хельсінській театральній академії.

Фільмографія 
 Фільми

 Телесеріали

Примітки 

Акторки XXI століття
Фінські акторки
Акторки за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Народились 28 травня
Народились 1983
Уродженці Еспоо